

Населені пункти та їхні частини
 Марцинув — село в гміні Клодзко Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Марцінув (Марцинув) — село в гміні Абрамів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Марцинув — село в гміні Бжезьниця Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Марцинув — село в гміні Тшебель Жарського повіту Любуського воєводства
 Марцинув — село в гміні Сульмежице Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Марцинув — село в гміні Кшижанув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Марцинув — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Марцинув — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Марцинув — село в гміні Кавенчин Турецького повіту Великопольського воєводства
 Марцинув — частина села Вільчин у гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Марцинув — частина села Броноциці в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки